Head (HTML)
 head (program)
 Brian "Head" Welch
 Head (przedsiębiorstwo)